P46 peut faire référence à :
 , le nom de plusieurs navires de la Royal Navy ;
 Papyrus 48, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres